Osoby o nazwisku Piegow:
 Pawieł Piegow – rosyjski panczenista
 Pimen (Piegow) – biskup prawosławny
 Nikołaj Piegow – radziecki polityk i dyplomata